USS Bunker Hill kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Bunker Hill (1943) - vliegdekschip
 USS Bunker Hill (1986) - geleidewapen kruiser